Председатель Африканского союза — высшее церемониальное должностное лицо Африканского союза, избираемое Ассамблеей Африканского союза сроком на один год.

В настоящее время эту должность занимает президент Коморских островов Азали Ассумани, избранный 18 февраля 2023 года.

Список председателей Африканского союза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Африканского союза 

Африканский союз